Diese Liste der Flüsse in Schweden listet Flüsse in Schweden auf.



Flusssysteme in Schweden 

Schweden wird in 112 Haupt-Einzugsgebiete unterteilt, die direkt ins Meer münden.
Diese haben in der Regel eine Fläche von mindestens 200 km².
Diese sind durchnummeriert, wobei der Torneälven die Nummer 1 hat und der Enningdalsälven die Nummer 112.
Weitere Einzugsgebiete, die nach Norwegen abfließen, sind mit den Nummern 113–116 versehen.
Auf der Insel Gotland gibt es die Einzugsgebiete mit den Nummern 117 und 118, und auf der Insel Öland das Einzugsgebiet mit der Nummer 119.

Im Folgenden sind diese 119 Einzugsgebiete bzw. Flusssysteme aufgelistet:

Weitere größere Flüsse in Schweden 

Die folgende Aufzählung enthält größere Flüsse in Schweden, die nicht direkt ins Meer münden und aus diesem Grunde in obiger Liste fehlen.

 Faxälven
 Klarälven
 Muonio älv
 Österdalälven
 Västerdalälven
 Vindelälven
 Voxnan

Einzelnachweise 

!
Schweden